Puerto Cortés – gmina w Hondurasie, w departamencie Cortés
 Puerto Cortés – miasto w Hondurasie, w gminie Puerto Cortés
 Puerto Cortés – osada w Meksyku, w stanie Kalifornia Dolna Południowa